(512) Тауриненсида () — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса, который принадлежит к светлому спектральному классу S. Он был открыт 23 июня 1903 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь древнего латинского названия города Турина.

(512) Тауриненсида входит в число крупнейших астероидов в своей группе, наряду с такими объектами, как (132) Эфра (43 км), (323) Брюсия (36 км) и (2204) Люли (25 км).

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды диаметром от 2 до 40 км